Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza u sezoni 1964./65. je bila liga 4. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  Sudjelovalo je 10 klubova, a prvak je bio Slaven iz Trogira.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 9. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

Izvori:

Kvalifikacije za Dalmatinsku zonsku ligu

Ljestvica

Unutarnje poveznice 
 Grupno prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1964./65.
 Dalmatinska zona 1964./65.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 86 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 67 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 38-39 
 Jurica Gizdić: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010., , str. 41-42 
 Jurica Gizdić: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008., , str. 69-70 
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 80-81 
 Jurica Gizdić: Stobrečki Primorac, Stobreč, 2003., , str. 43 
 Bogdan Vujina, Mate Tomić: Prvih 90 naših godina ..., Kaštela, 2002., , str. 83-84 
 

1964-65
Split